Šuica eller Șuica kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Šujica (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Rumänien 

 Șuica, ort, Olt, Oraş Scorniceşti, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar